НАЗ — многозначная аббревиатура:

 НАЗ — носимый аварийный запас

 Промышленные предприятия
 НАЗ — Надвоицкий алюминиевый завод
 НАЗ — Нижегородский автомобильный завод имени В. М. Молотова, с октября 1932 года — Горьковский автомобильный завод (ГАЗ)
 НАЗ «Сокол» — Нижегородский авиастроительный завод
 НАЗ имени В. П. Чкалова — Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова
 НАЗ — Новосибирский автомобильный завод

См. также 
 НАЗ-АА — автомобиль, выпускавшийся на Нижегородском автомобильном заводе имени В. М. Молотова c 29 января 1932 года, с 1933 года — ГАЗ-АА.
 НАЗ-253 — автомобиль, разработанный для выпуска на Новосибирском автомобильном заводе.
 Наз элямя — азербайджанский парный народный танец, написанный Гылманом Салаховым.

Примечания